

Geografia
 Landais – regione naturale della Francia

Persone
 Camille Landais (1981) – economista francese
 Pierre Landais (1430-1485) – politico bretone
 Napoléon Landais (1804-1852) – grammatico e scrittore francese

Altro
 Landais – razza di pony